Rincón Viejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Rincón Viejo, ort, Oaxaca, Matías Romero Avendaño, 
 Rincón Viejo, Veracruz, ort, Omealca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar